Contrada (Avellino), een gemeente in de Italiaanse provincie Avellino
 Contrada (Siena), een stadswijk binnen de Italiaanse ommuurde stad Siema
 Contrada (Venetië), kerkelijke indeling van de stad Venetië